

Честервілл — місто, штат Мен
 Честервілл — селище, штат Огайо